Richard Tyler puede referirse a:

Richard Tyler (ingeniero de sonido), un ingeniero de sonido estadounidense.
Richard Tyler (Los 4400), un personaje de la serie de televisión Los 4400.
Rick Tyler o Hourman, un personaje de cómic.